Le Championnat britannique des voitures de tourisme 2006 était la  du championnat britannique des voitures de tourisme. Il a été remporté par Matt Neal, avec 8 victoires et 17 podiums. Le championnat constructeur a été remporté par le Team Halfords, et le championnat des manufacturiers par SEAT. Matt Neal a également remporte de Trophée pilotes des Indépendants et le Trophée constructeur également par le Team Halfords.

Engagés

Calendrier

Classement

Pilotes

Manufacturier

Constructeur 

Sport automobile en 2006
Championnat de Grande-Bretagne des voitures de tourisme
2006 au Royaume-Uni